Kossak může být příjmení následujících osobností:

 Jerzy Kossak (1886–1955) – polský malíř
 Wojciech Kossak (1857–1942) – polský malíř
 Juliusz Kossak (1824–1899) – polský malíř
 Zofia Kossak-Szczucka (1889–1968) – polská spisovatelka, novinářka, odbojářka a katolická aktivistka